De Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 2021 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2021. De race werd verreden op 15 augustus 2021 op de Red Bull Ring nabij Spielberg, Oostenrijk.

Uitslag

MotoGP 
Brad Binder kreeg een straf van drie seconden omdat hij te vaak de baanlimieten had overschreden.

Moto2 
Celestino Vietti werd een positie teruggezet omdat hij te vaak de baanlimieten had overschreden. Nicolò Bulega kreeg een straf van zes seconden omdat hij zijn dubbele long lap penalty niet had uitgevoerd. Lorenzo Baldassarri startte de race niet omdat hij nog te veel last had van een handblessure die hij opliep tijdens de Grand Prix van Duitsland.

Moto3 
Gabriel Rodrigo moest uit de pitstraat starten vanwege onverantwoordelijk rijgedrag tijdens de vrije trainingen. Maximilian Kofler kreeg een straf van drie seconden omdat hij te vaak de baanlimieten had overschreden. Ryusei Yamanaka startte de race niet nadat hij zijn arm brak in een crash met Gabriel Rodrigo tijdens de vrije trainingen.

MotoE 
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica. Miquel Pons kreeg een straf van drie seconden omdat hij te vaak de baanlimieten had overschreden.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

MotoE

2021
Oostenrijk
Sport in Spielberg (Stiermarken)